Авелар:

 Авелар — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия.
 Авелар, Данило (род. 1989) — бразильский футболист.
 Авелар, Сокорро (1925—2003) — мексиканская актриса театра и кино, кинорежиссёр и сценаристка.